Benson and Hedges Masters 1991 – nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w dniach 3-10 lutego 1991 roku w Wembley Conference Centre w Londynie.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Szkot Stephen Hendry, który finale pokonał Mike'a Halletta, broniąc tym samym tytuł.

Nagrody 
Zwycięzca: £100 000

Najwyższy break turnieju: £7 500

Łączna pula nagród: £350 000

Runda dzikich kart

Faza zasadnicza turnieju

Bibliografia 
 Snooker Database

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1990/1991

1991 w sporcie
Masters